Влади́мир Ива́нович Селезнёв:
 Селезнёв, Владимир Иванович (1924—2013) — полный кавалер ордена Славы.
 Селезнев, Владимир Иванович (1928—1991) — советский живописец, график.